

Населені пункти та їхні частини

 Карвін — село в гміні Дрезденко Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Карвін — село в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Карвін — село в гміні Карліно Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства
 Карвін — частина села Бройце в гміні Бройце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки